

Sigle 
 Coefficiente di variazione – indice statistico di variabilità
 Comando Vermelho – organizzazione criminale brasiliana
 Curriculum vitae – riassunto della carriera scolastica e lavorativa

Aeronautica 
 Albatros C.V – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 CV – codice vettore IATA di Air Chathams e Cargolux Airlines International
 cv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ciuvascia
 CV – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Capo Verde
 CV – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Covasna (Romania)
 CV – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato dalla US Navy per identificare le portaerei

Informatica 
 .cv – dominio di primo livello di Capo Verde

Medicina 
 Cardio vascolare.
 Capacità vitale – Quantità di gas che viene espirata dai polmoni dopo un'inspirazione massimale. In inglese viene indicato come VC (Vital Capacity).

Mineralogia 
 Cv – abbreviazione di covellite

Religione 
 C.V. – Congregazione vincenziana malabarese

Altro 
 CV – Sigla delle targhe automobilistiche vaticane
 CV – 105 nel sistema di numerazione romano
 CV – simbolo del cavallo vapore
 cV – simbolo del centiVolt

Note